Årnes, een plaats in de Noorse gemeente Nes
 Station Årnes, een station in die gemeente

 Arnes (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona in de regio Catalonië

 Gemeenten in het Franse departement Ardennes
 Saint-Clément-à-Arnes
 Saint-Étienne-à-Arnes
 Saint-Pierre-à-Arnes
 Arnes (rivier), een rivier door de Franse departementen Ardennes en Marne

 Árnes, een eiland in de rivier de Þjórsá op IJsland

 Vliegveld Arnes, een vliegveld in Manitoba, Canada

 ARNES (Academic and Research Network of Slovenia), een Sloveens onderzoeksinstituut

 Herr Arnes penningar, een boek van de Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf